

Zobacz też
diecezja lubecka

Lubeka
Lubeka